Pułki artylerii noszące numer „42”:

Wojska Polskiego:
 42 Pułk Artylerii Lekkiej 11 DP (1944)
 42 Pułk Artylerii 17 DP (1945-1946)

Austro-węgierski:
 42 Pułk Artylerii Dywizyjnej (1894–1908) → Pułk Armat Polowych Nr 42 (1908–1916)